Parti communiste d'Inde peut désigner :
 Parti communiste d'Inde, fondé en 1925 ;
 Parti communiste d'Inde (maoïste), fondé en 1964 ;
 Parti communiste d'Inde (marxiste), fondé en 2004 ;
 Parti communiste d'Inde (marxiste-léniniste), fondé en 1969 et 1972 ;
 , fondé en 2009 ;
 Parti communiste d'Inde (marxiste-léniniste) Guerre populaire, actif de 1980 à 2004 ;
 , fondé en 1974 ;
 , fondé en 1972 ;
 , fondé en 1980 ;
 , fondé en 2005 ;
 , fondé en 1934 ;
 , fondé en 1989.

D'autres partis politiques en Inde se sont réclamées du communisme et portent la mention communiste voire Parti communiste dans leur nom sans s'intituler Parti communiste d'Inde : Centre des communistes indiens, Parti communiste de Bharat, Parti communiste maoïste du Manipur etc. Pour une liste plus exhaustive, voir Liste des groupes naxalites et maoïstes en Inde.